Пьетрандже́ли () — итальянская фамилия и топоним. Известные носители:

 Пьетранджели, Антонио (1919—1968) — итальянский кинорежиссёр и сценарист.
 Пьетранджели, Никола (род. 1933) — итальянский теннисист.
 Пьетранджели, Паоло (1945—2021) — итальянский музыкант, кинорежиссёр, сын Антонио Пьетранджели.

Топоним 
 Монте-Сан-Пьетранджели — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Фермо.

См. также 
 Пьетранджело